Христофор Ильич Хашхаян (20 января 1957) — российский художник, искусствовед.

Биография 
Родился 20 января 1957 года в семье ростовского художника Ильи Марковича Хашхаяна.

Окончил Ростовское художественное училище, Ленинградский институт живописи, архитектуры и скульптуры им. Репина. Член Союза художников России.

Доцент кафедры рисунка Академии архитектуры и искусств ЮФУ.

Работы находятся в собраниях 
 Галерея «Piter», Таганрог.
 Азовский музей краеведения
 Таганрогская картинная галерея
 Ростовский музей краеведения
 музей народного искусства,Москва

Персональные выставки 
 2010 — Донская государственная публичная библиотека, Ростов-на-Дону.
 1998 — Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, Ростов-на-Дону
 2017 — Выставочный зал Союза художников России, Ростов-на-Дону
 2018 — Донская государственная публичная библиотека, Ростов-на-Дону
 2019 — Историко-этнографический музей Мясниковского р-она, галерея «Чалтырь»

Источники 

Выпускники Ростовского художественного училища
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Художники России XX века
Члены Союза художников России